Mellanlandet kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Mellanlandet (vid Brännskär, Nagu), Åboland, 
 Mellanlandet (vid Pensar, Nagu), Åboland, 
 Mellanlandet (väster om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Mellanlandet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Nyland 

 Mellanlandet (väster om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Mellanlandet (söder om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Mellanlandet, Kyrkslätt, Nyland,

Sverige
 Mellanlandet (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix kommun

Robotskapade Finlandförgreningar